Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2007/08 der Frauen ist die 23. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft der Frauen.

An der Swiss Mobiliar League nehmen 8 Mannschaften teil, wobei die ersten vier in die Playoffs kommen und die letzten beiden Teams in einer Playoutpartie bestimmt, wer gegen den Erstplatzierten der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthält zehn Vereine.

Swiss Mobiliar League

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Mit dem 3:1-Sieg in der Finalserie gegen die Red Ants Rychenberg Winterthur wurde der UHC Dietlikon zum vierten Mal in Serie und zum fünften Mal überhaupt Schweizer Meister.

Auf-/Abstiegsspiele SML/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspielen muss der Playoutverlierer der SML in einer Best-of-Five-Serie gegen den Erstplatzierten der Nationalliga B antreten.

Hiermit ist der UHC Höfen in die SML aufgestiegen, während Unihockey Leimental den Weg in die Zweitklassigkeit antritt.

Nationalliga B

Hauptrunde 
	

Aufgrund der Ligaverkleinerung stiegen mit Floorball Köniz, UHC Winterthur United und UHC Grünenmatt gleich drei Mannschaften ab. Aus der 1. Liga durfte der Gewinner der 1. Liga-Playoffs, UHC Aergera Giffers aufsteigen.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2007
Unihockey 2008
Frauenunihockeywettbewerb